Volger ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Volger (1917–2008), deutsche Forstwissenschaftlerin
 Eberhard K. Volger (* 1943), deutscher Kardiologe
 Hugo Volger (1942–2016), deutscher Mathematiker und Informatiker
 Lis Beyer-Volger (1906–1973), deutsche Textildesignerin und Weberin
 Norman Volger (* 1978), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Otto Heinrich Volger (1676–1725), Bürgermeister von Hannover
 Otto Volger (1822–1897), deutscher Naturwissenschaftler, Geologe, Mineraloge und Politiker
 Wilhelm Friedrich Volger (1794–1879), Rektor des Johanneums in Lüneburg
sowie
 Volger (Hannover), seit 1313 bekannte Patrizier- und Kaufmannsfamilie in Hannover

Siehe auch:
 Folger
 Volgger
 Völger